Paris es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Paris (condado de Grant, Wisconsin);
 Paris (condado de Kenosha, Wisconsin).